Кубок Литви з футболу 2018 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул здобув Жальгіріс (Вільнюс).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|27 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|29 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 травня 2018

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|24 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|27 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 травня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|23 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|24 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|30 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|7 серпня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|31 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 вересня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|15 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|16 вересня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 

2018
Литва